Vitsidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitsidtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Vitsidtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn